Chiautzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Lorenzo Chiautzingo, kommunhuvudort, Puebla, 
 Chiautzingo (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar